El nombre Humberto ha sido usado por cuatro ciclones tropicales en el Océano Atlántico: El nombre, que es la variante española y portuguesa de Humbert, reemplazó a Hugo, que se retiró después de la temporada de 1989.
 Huracán Humberto (1995).
 Huracán Humberto (2001).
 Huracán Humberto (2007).
 Huracán Humberto (2013).
 Huracán Humberto (2019).